Совхозное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области. Является административным центром Пограничного сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание о населённом пункте датируется 1340 годом.

В 1910 году в Риппене проживало 235 человек, в 1933 году — 551 человек, в 1939 году — 581 человек.

18 марта 1945 года Риппен был взят воинами 144-й стрелковой дивизии под командованием полковника Н. Т. Зорина.

В 1947 году Риппен был переименован в поселок Совхозное.

Транспорт 
Через посёлок ходит автобус 117 до Калининграда.

Примечания 

Населённые пункты Багратионовского района